Ярослав Навратил:
  (род. 1943) — чехословацкий политик, член чешского национального совета с 1971 по 1976.
  (род. 1943) — чехословацкий спортивный стрелок.
  (род. 1957) — чехословацкий теннисист.
  (род. 1991) — чешский футболист.